Feldhaus ist der Familienname folgender Personen:

 André Feldhaus (* 1975), deutscher Filmmusikkomponist und Songwriter
 Anne Feldhaus (* 1949), US-amerikanische Ethnologin und Indologin (Maharashtra)
 Bernd Feldhaus (1930–2013), deutscher Politiker (SPD), Landtagsabgeordneter in Nordrhein-Westfalen
 Franz Maria Feldhaus (1874–1957), deutscher Technikhistoriker und wissenschaftlicher Schriftsteller
 Gerhard Feldhaus (1928–2016), deutscher Verwaltungsjurist
 Gustav-Adolf Feldhaus (1907–1999), deutscher Politiker (CDU), Landtagsabgeordneter in Nordrhein-Westfalen
 Irmgard Feldhaus (1920–2010), deutsche Kunsthistorikerin
 Manuela Fellner-Feldhaus (* 1967), Historikerin und Archivarin
 Wilfried Feldhaus (* 1954), deutscher Fußballspieler

Feldhaus steht für:

 Feldhaus (Odenthal), ein Wohnplatz in der Gemeinde Odenthal, Rheinisch-Bergischer Kreis

Siehe auch:
 Felderhaus
 Felderhausen
 Feldhausen
 Feldhusen
 Veldhuis
 Veldhuijzen
 Feldhäuser